

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч 1/8 финала II Кубка Европы

Матч 1/8 финала II Кубка Европы

Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной 
Товарищеский матч

Футбол в СССР в 1963 году
1963